Азербайджан на XXVI Всемирной Летней Универсиаде выиграл две серебряные медали. Алия Гараева заняла второе место в художественной гимнастике, а Рустам Алимли в дзюдо. Таким образом, в общём медальном зачёте сборная Азербайджана заняла 46-е место.

Медали

Результаты соревнований

Художественная гимнастика

Дзюдо

Ссылки 
 Результаты соревнований в дзюдо среди мужчин
 Universiade Shenzhen 2011: Zhenya won the AA competition 
 Азербайджанская гимнастка — серебряный призёр Универсиады в Китае
 26th Summer Universiade 2011. Artistic and Rhythmic Gymnastics Results

Страны на летней Универсиаде 2011 года
Спорт в Азербайджане в 2011 году
Азербайджан на летних Универсиадах